Collander är ett efternamn som har burits av bland andra:
 Carl Collander (1838–1901), svensk politiker
 Dennis Collander (född 2002), svensk fotbollsspelare
 Olof Collander (sannolikt 1682–1760), svensk kyrkomålare
 Runar Collander (1894–1973), finländsk botaniker
 Simon Collander-Brown, brittisk astronom

Se även
 Colliander, svenskt efternamn

Svenska efternamn